La rue Claude Debussy à Anderlecht.
 La rue Claude-Debussy à Paris.
 La rue Claude-Debussy à Montpellier.

Voir aussi
 Square Claude-Debussy à Paris.